Die Christuskirche ist ein evangelisches Kirchengebäude in Recklinghausen. Sie liegt am nördlichen Rand der Innenstadt.

Die Kirche wurde nach Plänen des Architekten Arno Eugen Fritsche erbaut, gewissermaßen als evangelisches Pendant zur katholischen Kirche St. Peter, und im Jahre 1911 eröffnet.

Orgel 
Die Orgel wurde 1961 von dem Orgelbauer Paul Ott (Göttingen) erbaut. 1992 wurde das Instrument durch die Orgelbaufirma Karl Schuke (Berlin) geringfügig umdisponiert. Das Schleifladen-Instrument hat 42 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.

 Koppeln: I/II, III/II, I/P, II/P

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kirchenführer Christuskirche Recklinghausen auf der Website der Gemeinde (PDF; 2,2 MB)
 Beschreibung aller Standorte auf dieser Themenroute als Teil der Route der Industriekultur

Christuskirche
Erbaut in den 1900er Jahren
Christuskirche
Christuskirche
Recklinghausen
Kirche in der Evangelischen Kirche von Westfalen
Bauwerk des Heimatschutzstils in Nordrhein-Westfalen
Kirchengebäude der Reformarchitektur
Route der Industriekultur (Kreis Recklinghausen)